Gesù di Nazaret – fondatore e figura centrale del Cristianesimo, religione che lo riconosce come il Cristo (Messia).

Con Gesù di Nazaret, o Gesù di Nazareth ci si può riferire anche alle voci:
 Gesù di Nazaret – libro di Papa Benedetto XVI (2007).
 Gesù di Nazareth – miniserie televisiva di Franco Zeffirelli (1977).